El término Black Widow —en español: Viuda negra— puede hacer referencia a:

Arañas
 Black Widow, nombre común de varias especies de arañas del género Latrodectus:

Especies de Norteamérica
 Latrodectus hesperus.
 Latrodectus mactans.
 Latrodectus variolus.

Especies de Europa
 Latrodectus tredecimguttatus.

Cine 
 Black Widow (1954), película dirigida por Nunnally Johnson.
 Black Widow (1987), película dirigida por Bob Rafelson, conocida en España como El caso de la viuda negra.
 Black Widow (2007), película para TV, dirigida por Armand Mastroianni.
 Black Widow (2010), película dirigida por Mark Roemmich.
 Black Widow (2021), película dirigida por Cate Shortland.

Cómics 
 Black Widow, personajes de Marvel Comics.

Música 
 Black Widow, banda de rock progresivo de Leicester, Inglaterra.
 Black Widow (1971), álbum de estudio de Black Widow.
 Black Widow (1976), álbum de estudio de Lalo Schifrin.
 Black Widow (2014), álbum de estudio de In This Moment.
 Black Widow (1972), ópera de Thomas Pasatieri.
 Black Widow (2007), canción de Dolores O'Riordan.
 Black Widow (2013), canción de Iggy Azalea con Rita Ora.

Otros 
 Black Widow, videojuego de Atari.